Великогорбашівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Великогорбашівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район